Wirtz puede referirse a:

 Arthur (Michael) Wirtz (en)
 William "Bill" (Wadsworth) Wirtz (en)
 Carl Wilhelm Wirtz
 Daniel (Osvaldo) Wirtz
 Felix Wirtz (Würtz, Wuertz) (en)
 Joseph Wirtz (fr)
 Mildred Scheel, née Wirtz (en)
 (William Rockwell) "Rocky" Wirtz (en)
 W(illiam). Willard Wirtz (en)